

Astronomia
 441563 Domanski – asteroide della fascia principale

Persone
 Maciej Domański – calciatore polacco
 Marika Domanski – allenatrice di calcio ed ex calciatrice svedese